

Ofici 
 El carnifex, l'ofici del botxí a l'era romana

Fauna 
 Thylacoleo carnifex, un metateri extint
 Dendropsophus carnifex, una espècie de granota
 Triturus carnifex, una amfíbia de la família dels salamandridae
 Phoenicircus carnifex, una espècie d'ocells de la família dels cotíngids (Cotingidae)
 Araneus carnifex, una espècie d'aranèids
 Nomada carnifex, un antòfil

Música 
 Carnifex (grup), un grup musical death metal dels Estats Units